Натуральне число 1945
 1945 рік до нашої ери
 1945 рік нашої ери